Geusibia är ett släkte av loppor. Geusibia ingår i familjen smågnagarloppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Smågnagarloppor
Geusibia